Рибница — топоним.

Болгария 
 Рибница — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Рудозем.

Босния и Герцеговина 
 Рибница — село в общине Какань, Федерация Боснии и Герцеговины.

Республика Македония 
 Рибница — село в общине Маврово и Ростуша, Республика Македония.

Сербия 
 Рибница — город в Сербии.

Словения 
 Рибница — община на юге Словении. Часть исторической области Нижняя Крайна.
 Рибница — город в южной части Словении.
 Рибница-на-Похорю — поселение и община в северной части Словении.
 Рибница — река в Словении.
 Рибница — озеро в Словении.

Черногория 
 Рибница — средневековое название Подгорицы, столицы Черногории.
 Рибница — река, протекающая через Подгорицу, впадает в реку Морача в центре города.

См. также